Хлорацетофено́н (CN, Литин, Орлит, Вещество № 34, Р-14) C6H5COCH2Cl — боевое отравляющее вещество из группы лакриматоров — слезоточивых веществ (ОВ раздражающего действия). Полицейское средство для разгона демонстрантов, захвата преступников и пр.; средство самообороны. В настоящее время из-за высокой токсичности постепенно вытесняется  ирритантами — CS, CR, OC, PAVA.

Синонимы 
Армейские коды: CN (амер.), O-Salz (нем.), CAP (англ.), Grandite (фр.), ХАФ, «Черёмуха» (советск.).

Торговые названия: «Tear gas», Mace, Mace CN, Curb, Phaser, «Перец», «Гражданская оборона» и многие другие.

Другие химические названия:1-хлорацетофенон, 2-хлор-1-фенилэтанон, фенацилхлорид, фенилхлорметилкетон, хлорфенилметилкетон, α-хлорацетофенон.

История 
Синтезирован немецким учёным Гребе в 1871 году. В конце 1920-х годов впервые с успехом был применен французами при подавлении гражданских беспорядков в колониях и через несколько лет уже широко использовался полицией практически всех развитых стран. В 1923 г. правительство США финансировало масштабное исследование хлорацетофенона в Эджвудском арсенале. В годы Второй мировой войны были разработаны микропорошковые формы хлорацетофенона, обладавшие большей эффективностью и стойкостью на местности. В середине 1960-х на вооружение американской полиции поступил «мейс» — рецептура на основе раствора хлорацетофенона в керосине.

Физико-химические свойства 
Белые кристаллы с запахом черёмухи или цветущих яблонь. Технический продукт имеет окраску от соломенно-жёлтой до серой. Нерастворим в воде, но хорошо растворяется в обычных органических растворителях — хлоралканах, сероуглероде, алифатических спиртах, эфирах, кетонах и в бензоле; в некоторых БОВ, например, иприте, фосгене, хлорпикрине и хлорциане. Термически стабилен, плавится и перегоняется без разложения. Устойчив к детонации.

Стойкость 
Несмотря на низкую летучесть, пары хлорацетофенона делают местность непреодолимой без противогаза.
Растворы хлорацетофенона в зависимости от плотности заражения, местных и метеорологических условий могут быть стойкими в течение часов и дней. Раствор хлорацетофенона в хлорпикрине в смеси с хлороформом (рецептура CNS) в летнее время в лесу стоек в течение 2 часов, а зимой даже до недели; на открытой местности летом примерно 1 час, а зимой 6 часов.

Токсичность 
По различным оценкам, хлорацетофенон в 3—10 раз более токсичный, чем CS.

Клиника отравления 
Хлорацетофенон — очень ядовит, типичный лакриматор, раздражение дыхательных путей выражено гораздо слабее чем при поражении CS и ОС. Начало действия через 0,5—2 мин. Продолжительность раздражающего действия 5—30 мин. Симптомы постепенно исчезают через 1—2 часа. Нахождение в облаке CN более 5 мин. считается опасным.
 Глаза: Слезотечение и резкая боль. При попадании растворов в глаза может вызывать ожог и помутнение роговицы, ослабление зрения.
 Дыхательные пути: пощипывание в носу, легкое жжение в горле, при высоких концентрациях — выделения из носа, боли в горле, возможны затрудненное дыхание, кашель.
 Кожа: Раздражающее действие, напоминающее ожог с образованием волдырей. Сильнее действует на влажную кожу. Вопреки распространённому мнению, хлорацетофенон гораздо более сильный кожный ирритант, чем CS. Накожная аппликация всего 0,5 мг CN в течение 60 мин. вызывает эритему у всех испытуемых (для CS — не менее 20 мг).

Применение 
 Военное применение. Наиболее эффективно применение хлорацетофенона в виде аэрозоля. Применяется в гранатах, генераторах аэрозолей (в том числе ранцевых), дымовых шашках и др.
 Применение органами правопорядка. Подразделения МВД РФ имеют в распоряжении различные виды гранат «Черёмуха», «Дрейф» и аэрозольный распылитель «Черёмуха-10М», содержащие хлорацетофенон.
 Применение гражданскими лицами. В РФ максимально разрешенное содержание хлорацетофенона в газовом баллончике — 80 мг, в газовых патронах — 100 мг.. Импортные образцы могут содержать до 230 мг хлорацетофенона на патрон. Цветовая маркировка патрона — голубая, синяя. В настоящее время практически полностью вытеснен с рынка средствами самообороны на основе CS, CR, OC.

Защита от поражения 
Для защиты от поражения парами или аэрозолем хлорацетофенона достаточно надеть противогаз.

Определение 
Советский войсковой прибор химической разведки (ВПХР) способен определить хлорацетофенон в концентрации 0,002—0,2 мг/л.

Дегазация 
Для дегазации применяют подогретые водно-спиртовые растворы сульфида натрия.

Литература 

Лакриматоры
Химическое оружие
Ароматические соединения
Хлорорганические соединения
Кетоны